

Patronymie

 Dennis' Twist est un groupe de musique français
 Derek N. Twist (1905-1979), monteur, réalisateur, scénariste et producteur anglais.
 Jack Twist est un personnage d'une nouvelle d'Annie Proulx et d'un film d'Ang Lee
 John Twist (1898-1976), scénariste américain.
  est un personnage du romancier Charles Dickens.
 Tony Twist est un ancien joueur de hockey sur glace canadien.

Musique
 Twist est un genre musical et une danse, dérivé du rock'n'roll.
 The Twist est une chanson rendue populaire par Chubby Checker. La chanson a lancé la mode du twist en 1960.
 Twist est un album du groupe français Au bonheur des dames.
 Twist and Shout est un standard du rock et du rhythm and blues, qui fut notamment interprété par les Isley Brothers et par les Beatles.
 A Twist in the Myth est un album du groupe de metal Blind Guardian.
 Twist est un album de Dick Annegarn paru en 2016.

Titres
 un Twist est un retournement de situation d'un film ou d'une œuvre.
 Twist final, une technique cinématographique.
 Les Twist est une série télévisée australienne.
 Twist again à Moscou est un film français de Jean-Marie Poiré sorti en 1986.
 Twist est un film canadien de Jacob Tierney sorti en 2003.
 Twist à Bamako est un film français de Robert Guédiguian sorti en 2022.
 , roman de Charles Dickens (1839) ayant connu de nombreuses adaptations.
 Twist est un projet de comic de Joss Whedon.
 Twist est une émission culturelle de la chaîne de télévision Arte.

Divers 
 Twist est une municipalité allemande de Basse-Saxe.
 Twist est une attraction de type manège.
 Twist-lock est une pièce de métal servant à unir deux conteneurs.
 Lorsque l'on demande un Twist dans un café, on se voit servir un demi-citron (bière et sirop de citron).
 Les renversements de situation et le retournement final sont nommés twist, plot twist ou ending twist en anglais, expressions parfois réutilisées dans le contexte francophone.

Homonymie de titre